Barra do Bugres kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Barra do Bugres (ort), Mato Grosso, 
 Barra do Bugres (kommun), Mato Grosso, 

Robotskapade Brasilienförgreningar